Andrew Johnson – siedemnasty prezydent Stanów Zjednoczonych (1865 – 1869),
 Andrew Johnson – amerykański biegacz narciarski,
 Andrew Johnson – angielski piłkarz.